Михаил Асен IV (; ок. 1322 – 1355, убит в битка) е първородният син на цар Иван Александър (упр. 1331 – 1371) от брака му с Теодора Басараб, дъщеря на българския войвода Иванко I Басараб († 1352).

Биография 
Роден е през 20-те години на 14 век. Трябвало да наследи баща си под името Михаил IV Асен. Престолонаследникът е бил гордостта на царското семейство, надарен „с всички добродетели“.

Според Анонимната българска хроника през 1354 – 1355 османците нахлуват в пределите на България в посока към Пловдив и Средец. Както пише в хрониката,
 Тези редове показват, че българската войска пресреща нашествениците някъде около София; разразява се жестока, кръвопролитна битка, в която младият цар загива заедно с много от войниците си, но нашествието е отбито – следващата атака срещу България е чак през 1370. Героичната смърт на цар Михаил намира отглас в народните песни от Софийско, в тях се говори за „Михаил Василич, загинал със смъртта на храбрите“.

Потомство 
През 1336 г. Михаил Асен се жени за византийската принцеса Ирина Палеологина (1327 – след 1356), дъщеря на император Андроник III Палеолог и на италианската принцеса Анна Савойска.

Смята се, че бракът им е бездетен. Известно е, че Ирина Палеологина се връща във Византия след неговата смърт.

Но според непотвърдени данни в дългия си 19-годишен брак те имат двама сина – Алексий Асен и Андрей Асен. По непотвърдени сведения Ирина е била бременна с втория им син, когато Михаил Асен загива, и при завръщането си във Византия тя ражда Андрей Асен. Според тези сведения синовете им са:
 Алексий Асен (на византийска служба от 1371 г.)
 има дъщеря Ирина Асенина, омъжена за Паоло ди Бернардо, венециански патриций и авантюрист на византийска служба (ок. 1331 – 1393 г.) (като е възможно тази Ирина да е дъщеря всъщност на Андрей Асен);
 има син Исак Асен, управител на Константинопол и посланик при османците през 1420 г.
 Андрей Асен – управител на остров Лемнос от 1405 г., има три или повече деца, едно от които Мануил Палеолог Асен.

Източници 

Български князе
Шишмановци
Срацимировци
Басараб